Jonas Brothers World Tour 2010 е турне на американската поп рок група Jonas Brothers, което ще се продене през лятото на 2010.

Наред с обявяването на страничния проект на Ник, Nick Jonas and The Administration, братята обявяват, че обмислят провеждането на ново световно турне през лятото на 2010.

На 27 април 2010 Jonas Brothers и Деми Ловато официално обявяват турнето Jonas Brothers World Tour 2010 чрез официалните си сайтове и страници в MySpace. То ще включва групата на братята, Деми Ловато, групата Sawy като подгряващ изпълнител и изпълнителите от Кемп Рок 2: Последният концерт. Изпълнените песни ще бъдат както оригинални произведения на отделните изпълнители, така и съвместни творби от филмите Кемп Рок. Сетлистът на Jonas Brothers ще включва освен това и песни от техния оригинален сериал на Канал Дисни Jonas L.A..

Турнето започва на 7 август 2010. По начало е обявено да започва на 27 юли, но датата е изместена поради промени в програмата на изпълнителите. Въпреки че отделните дати все още не са обявени, турнето ще включва концерти в Лондон, Манчестър, Глазгоу, Бирмингам, Ливърпуул, Ирландия, Белгия, Франция, Швейцария, Италия и Испания. Почти сигурно е, че ще се проведат и концерти в Азия и Австралия.

Дати

Вижте също 
 Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour
 Jonas Brothers American Club Tour
 Marvelous Party Tour
 Look Me in the Eyes Tour
 Burnin' Up Tour

Външни препратки 
 Официален промоционален плакат на турнето
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2010 година
Турнета на Джонас Брадърс